Франц Вольфарт:
 Франц Вольфарт (1833—1884) — немецкий композитор и скрипичный педагог.
 Франц Вольфарт (род. 1964) — австрийский футболист.